Буков до може да се односи на:

 Буков До, насељено место у Босни и Херцеговини у општини Олово у Зеничко-добојском кантону; 
 Буков До (Љубиње).